Joan Llopis (cardenal) (València, 1455 - Roma, 1501), cardenal i arquebisbe valencià
 Joan Llopis i Sarrió (Barcelona, 1932 - Barcelona, 2012) teòleg i professor universitari català